O Enköpings SK é um clube de futebol da Suécia, da cidade de Enköping.

Treinadores do clube 

 1987-88 :  Erik Hamrén

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol da Suécia
Clubes de futebol fundados em 1914
Fundações na Suécia em 1914
Encopinga